Mistrzostwa Polski Par Mieszanych w Curlingu 2017, rozegrane zostały między 23 a 26 lutego 2014 w Warszawie, na lodowisku Level Up. Były krajowymi eliminacjami do Mistrzostw Świata Par Mieszanych w Curlingu, odbywających się w kanadyjskim Lethbridge.

Złote medale zdobyła Karolina Florek i Damian Herman, którzy w finale wynikiem 9:6 zwyciężył nad parą Magdalena Wróbel/Aleksander Grzelka. Mecz o brązowy medal wygrała para Adela Walczak/Andrzej Augustyniak, pokonując 9:4 duet Marty Szeligi-Fryni oraz Pawła Fryni. Tytułów mistrzowskich broniła Aneta Lipińska i Michał Janowski, którzy dotarli do ćwierćfinałów.



Drużyny

Eliminacje

Round Robin

Sesja 1. 
24 lutego 2017; 8:30

Sesja 2. 
24 lutego 2017; 11:00

Sesja 3. 
24 lutego 2017; 13:30

Sesja 4. 
24 lutego 2017; 16:30

Sesja 5. 
24 lutego 2017; 19:00

Sesja 6. 
24 lutego 2017; 21:30

Sesja 7. 
25 lutego 2017; 8:30

Sesja 8. 
25 lutego 2017; 11:00

Sesja 9. 
25 lutego 2017; 13:30

Sesja 10. 
25 lutego 2017; 16:30

Sesja 11. 
25 lutego 2017; 18:30

Sesja 12. 
24 lutego 2017; 8:30

Play-off

Ćwierćfinały 
26 lutego 2017; 9:00

26 lutego 2017; 11:30

Półfinały 
26 lutego 2017; 14:30

Mały finał 
26 lutego 2017; 17:00

Finał 
26 lutego 2017; 17:00

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu

Bibliografia 
 

2017 w curlingu
2017
Zawody sportowe w Warszawie
2017 w polskim sporcie